Le Chant du monde, roman de Jean Giono publié en 1934
 Le Chant du monde, film de Marcel Camus sorti en 1965
 Le Chant du monde, maison d'édition musicale française créée en 1938 
 Chant du monde, ensemble de tapisseries de Jean Lurçat